

Балезіно — селище, Балезінський район, Удмуртія
 Балезіно — село, Балезінський район, Удмуртія
 Балезіно — залізнична станція на залізниці Кіров-Перм